Chiesa di San Pietro Apostolo ad Agerola
 Chiesa di San Pietro Apostolo ad Alcamo
 Chiesa di San Pietro Apostolo ad Arbizzano
 Chiesa di San Pietro Apostolo ad Ardesio (BG)
 Chiesa di San Pietro Apostolo ad Azzano Decimo
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Bicinicco
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Belluno
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Bondeno
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Brusasco
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cadeo
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cagliari
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Casalvolone
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cassano Spinola
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Castelvetro Piacentino (PC)
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cavenago d'Adda
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cittanova, frazione di Modena
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Concordia sulla Secchia
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Caldiero
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Fragno, frazione di Calestano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Campagna Lupia
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Campegine
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Campo di Trens
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Campovalano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Carpineti
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Caserta
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Castello d'Argile
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Cherasco
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Chignolo d'Isola
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Chiusa di San Michele
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Cinto Euganeo
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Civitaluparella (CH)
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Cles
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Crema
 Chiesa di San Pietro a Valle di Faedis
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Fiano di Pescaglia
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Fiuggi
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Fontanelle
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Fonte Alto
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Galatone
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Gambellara
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Gargallo
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Pino Soprano, frazione di Molassana, quartiere di Genova
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Quinto al Mare, quartiere di Genova
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Giarole
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Gravellona Toce
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Isola Vicentina
 Chiesa di San Pietro Apostolo all'Isola del Giglio
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Jesi
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa di Lavagno
 Chiesa di San Pietro a Lodi Vecchio (LO)
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Macciano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Minturno
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Modena
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Montegrotto Terme
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Montemarciano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Monteroni d'Arbia
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Moscazzano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Nembro (BG)
 Chiesa di San Pietro apostolo a Nepi
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Costamezzana, frazione di Noceto
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Onna, frazione dell'Aquila
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Padova
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Baganzola, frazione di Parma
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Carignano, frazione di Parma
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Roncopascolo, frazione di Parma
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Parona
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Pontenure
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Retignano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Rieti
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Ripa Teatina
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Rocca di Botte
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Rosazzo, frazione di Manzano
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a San Pier d'Isonzo
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a San Pietro al Natisone
 Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro Polesine, frazione di Castelnovo Bariano
 Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro di Cadore
 Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro di Chiazzacco, frazione di Prepotto
 Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro, frazione di Valdastico
 Chiesa di San Pietro Apostolo a San Pietro Viminario
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a San Pietro di Stra
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Sasso Marconi
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Serrone
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Sindia
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Solarussa
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Sorisole
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Spinazzola
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Tarcento
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Torrice
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Tovere
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Trescore Balneario
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Tresignana
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Trivignano
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Valeggio sul Mincio
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Valle di Maddaloni
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Varsi
 Chiesa di San Pietro Apostolo – chiesa a Vermiglio
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Cremeno, frazione di Bolzaneto, quartiere di Genova
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Vanga, frazione di Renon
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Volpedo
 Chiesa di San Pietro Apostolo a Zevio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro
 Chiesa dei Santi Pietro e Andrea
 Duomo di San Pietro